Flex-Able Leftovers steht für:

 Flex-Able Leftovers (EP), Musikalbum von Steve Vai (1984)
 Flex-Able Leftovers (1998), Musikalbum von Steve Vai